Die Libelle ist der Titel folgender Werke:

 Die Libelle (Roman), Roman von John le Carré
 Die Libelle (Film), Verfilmung des Romans
 Die Libelle (Miniserie), Fernseh-Miniserie auf Basis des Romans

siehe auch:

 Die Libelle und das Nashorn